De Peugeot 104 is een model in de compacte klasse van het Franse automerk Peugeot dat werd geproduceerd van 1972 tot medio 1988.

Geschiedenis 
De 104 werd in 1972 voorgesteld en was toen het kleinste Europese volwaardige vierdeurs auto-ontwerp. Oorspronkelijk was de 104 alleen verkrijgbaar als vierdeurs met een klein kofferdeksel, de carrosserie was ontworpen door Paolo Martin. In augustus 1973 werd een iets kortere driedeurs coupévariant als 104 Z toegevoegd. De coupé had een kleinere wielbasis en was ook verkrijgbaar met Citroën's luchtgekoelde boxermotoren als Citroën LN/LNA en vanaf begin 1982 met langere wielbasis als Talbot Samba.

De 104 viel bij zijn introductie op door technologieën die tot op dat moment alleen werden toegepast in grotere modellen. Zo werd voorwielaandrijving gebruikt en was de auto rondom onafhankelijk geveerd. In de 104 beleefde ook een nieuw ontwikkelde viercilinder aluminiummotor zijn première waarbij Peugeot veel kenmerken van de aandrijving van de grotere Peugeot 204 had overgenomen. De dwarsgeplaatste motor lag 72° achterover gekanteld, zodat er boven de motor ruimte was voor het reservewiel. Dit kwam het volume van de bagageruimte weer ten goede waardoor de auto, ondanks zijn kleine afmetingen, redelijk ruim was. De motor leverde met 954 cc een vermogen van 33 kW (45 pk), de versie met 1124 cc leverde 39 kW (53 pk). Latere motoren met 1360 cc waren verkrijgbaar met 53, 44 en 58 kW (72, 60 en 79 pk) op de Franse markt.

Na een facelift in juli 1976 was de vierdeurs tegen een meerprijs ook beschikbaar als vijfdeurs hatchback met een grote achterklep.
Na de introductie van de Peugeot 205 stopte Peugeot begin 1984 de levering van de 104 op vrijwel alle markten behalve Frankrijk. In de zomer van 1988 eindigde ook daar de verkoop, de 100-serie werd pas weer voortgezet met de in het najaar van 1991 geïntroduceerde  Peugeot 106.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

104